Чекић може да се односи на:

 Чекић, врста алатке.
 Чекић (кост), кошчица у увету.
 Бојни чекић, средњовековно оружје намењено за блиску борбу.